Милен може бити:

 Милен Ајхсен, општина у округу Нордвестмекленбург, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Милен (Наштетен), општина у округу Рајн-Лан, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Милен (Бад Емс), општина у округу Рајн-Лан, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.